Lequitura steht für:

 Lequitura, ein osttimoresischer Suco in der Gemeinde Aileu
 Lequitura (Aldeia), eine osttimoresische Aldeia im gleichnamigen Suco
 Lequitura (Ort), ein osttimoresischer Ort in der gleichnamigen Aldeia